Caçapava – miasto i gmina w Brazylii
 Caçapava (Luís Carlos Melo Lopes) – brazylijski piłkarz
 Caçapava do Sul – miasto i gmina w Brazylii